Лома дел Гаљо има више значења:

 Лома дел Гаљо (Мараватио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лома дел Гаљо (Котастла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лома дел Гаљо (Тантојука), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лома дел Гаљо (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику